Большеивановский сельсовет

Белгородская область 
 Большеивановский сельсовет Новооскольского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Волгоградская область 
 Большеивановский сельсовет Иловлинского района

Липецкая область 
 Большеивановский сельсовет Воловского района

Саратовская область 
 Большеивановский сельсовет Татищевского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в округа)